Everybody steht für:

 Everybody (DJ-BoBo-Lied), Lied von DJ BoBo
 Everybody (Tanel-Padar-&-Dave-Benton-Lied), Lied von Tanel Padar, Dave Benton und 2XL